Vermeersch ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne Vermeersch (1934–2019), belgischer Philosoph
 Florian Vermeersch (* 1999), belgischer Radrennfahrer
 Gianni Vermeersch (* 1992), belgischer Radrennfahrer
 Hans Vermeersch (* 1957), belgischer Komponist und Dirigent
 Stephan Vermeersch, belgischer Klarinettist, Saxophonist und Musikpädagoge